Альгешево — топоним:

 Альгешево — село в Чебоксарском районе.
 Альгешево — микрорайон Чебоксар.